Csehország
 Radějovice, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Radějovice,  település a Közép-csehországi kerület Kelet-prágai járásában